Ein Prioritäts-Decoder wird verwendet, um den 1-aus-n-Code in den Dualcode umzuwandeln. An den Ausgängen tritt die Dualzahl auf, die der höchsten Eingangsnummer entspricht, an der eine 1 anliegt. Der Wert der anderen Eingänge hat keine Auswirkung. Dem höchstwertigen Bit wird also Priorität gegeben, woher auch der Name stammt. Aufgrund dieser Eigenschaft lässt sich der Prioritäts-Decoder auch zum Decodieren eines Summencodes aufbauen, bei dem die Anzahl der Einsen den Wert angibt.

Prioritäts-Decoder sind z. B. als die folgenden IC-Bausteine erhältlich:

Zeichenkodierung